Jaltocán kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Jaltocan (ort i Mexiko, Hidalgo), Jaltocán, 
 Jaltocán (kommun i Mexiko), Hidalgo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar